Scheu steht für:

 die Bezeichnung für eine große Fluchtdistanz (bei Tieren)
 ein Synonym aus der gehobenen Umgangssprache für Schüchternheit (bei Menschen)
 eine Abscheu, eine Verachtung oder Abneigung
 eine Angst und entsprechende Abwehrhaltung gegenüber etwas Bedrohlichem, z. B. Wasserscheu

Scheu ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Scheu (* 1971), deutscher Hörfunkmoderator und freier Journalist
 Adolf Scheu (1907–1978), deutscher Politiker
 Andreas Scheu (1844–1927), österreichischer sozialdemokratischer Politiker
 David Scheu (1947–2017), deutscher Fußballspieler
 Doris Möller-Scheu (* 1953), deutsche Juristin, Oberstaatsanwältin und Verfassungsrichterin
 Elizabeth Scheu Close (1912–2011), austroamerikanische Architektin
 Erwin Scheu (1886–1981), deutscher Geograph
 Fidelis Scheu (1780–1830), böhmischer Arzt und Balneologe
 Friedrich Scheu (1864–1945), Landwirt, Bürgermeister und bayerischer Landtagsabgeordneter
 Friedrich Scheu (Journalist) (1905–1985), österreichischer Journalist
 Georg Scheu (1879–1949), deutscher Önologe und Rebsortenzüchter, vor allem der Scheurebe
 Gerhard Scheu (* 1943), deutscher Politiker
 Gustav Scheu (1875–1935), Rechtsanwalt in Wien und kurze Zeit auch Wiener Stadtpolitiker
 Hans-Reinhard Scheu (* 1941), deutscher Sportreporter in Hörfunk und Fernsehen
 Heinrich Scheu (1845–1926), österreichischer Politiker, Publizist und Xylograph
 Helene Scheu-Riesz (1880–1970), Lyrikerin, Erzählerin, Übersetzerin und Herausgeberin
 Hugo Scheu (1845–1937), deutscher Gutsbesitzer und Mäzen
 Josef Franz Georg Scheu (1841–1904), österreichischer Musiker und Gewerkschafter
 Josef Mayer-Scheu (1936–2013), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Just Scheu (1903–1956), deutscher Komponist, Librettist, Drehbuchautor, Schauspieler, Hörfunkautor u. a.
 Leo Scheu (1886–1958), österreichischer Künstler und Eislauffunktionär
 Ludwig Scheu (1830–1880), deutscher Architekt und Münsterbaumeister am Ulmer Münster
 René Scheu (* 1974), Schweizer Publizist und Übersetzer
 Robert Scheu (1873–1964), österreichischer Jurist, Journalist und Schriftsteller
 Robin Scheu (* 1995), deutscher Fußballtorhüter
 Stefan Scheu (* 1959), deutscher Biologe
 Thomas Scheu (* 1962), deutscher Bodybuilder
 Ursula Scheu (1943–2019), deutsche Psychologin und Autorin
 Werner Scheu (1910–1989), deutscher Arzt, SS-Untersturmführer und Kriegsverbrecher
 Willi Scheu (1910–1998), deutscher Zahnarzt

Siehe auch:
 Schoy
 Georg-Scheu-Plakette (Weinkulturpreis der Stadt Alzey)